Picior (< ) se poate referi la:

Biologie și medicină  
 Picior (anatomie) în biologie și medicină reprezintă partea terminală a fiecaruia din cele două membre inferioare ale corpului omenesc (considerate de la șold și până în vârful degetelor). Acest termen mai poate desemna și oricare din cele 4 membre ale patrupedelor, 6 ale insectelor sau 8 ale păianjenilor sau scorpionilor, folosite atât la susținerea corpului animalului cât și deplasarea acestuia. În limbajul popular piciorul uman este desemnat cel mai frecvent prin termenul de laba piciorului.

 Picior (proteză), substitut mecanic al unui membru lipsă.

Unitate de măsură  
  Picior (unitate), veche unitate de măsură a lungimii, având o valoare de aproximativ o treime dintr-un metru, folosită și astăzi în unele țări.  Spre exemplu un picior anglo-saxon, one foot (plural, two feet) are valoarea de exact 30,48 cm.

Alte utilizări  
  Picior (tehnică), nume dat unor părți de obiecte, de construcții sau unor obiecte, instrumente, etc. care seamănă cu piciorul (definiția din biologie) și servesc ca suport sau ca element de susținere sau de fixare.
  Picior (construcții), element al unei construcții care servește la susținerea și la legarea sa de teren sau partea de jos, masivă, a unei construcții, a unui zid.
  Picior (poezie), unitate ritmică a unui vers, compusă dintr-un număr fix de silabe lungi și scurte sau accentuate și neaccentuate.

Toponime 
 Picior de Munte, Dragodana

Nume de familie 
 Petru Picior-Mare (en)

Toponime românești
Nume de familie românești